Declercq steht für:

 (2852) Declercq, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Declercq ist der Familienname folgender Personen:

 André Declercq (1908–1993), belgischer Dartspieler
 Auguste Declercq (1870–1939), belgischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Ober-Kasaï
 Tim Declercq (* 1989), belgischer Straßenradrennfahrer